Inambarimyggsnappare (Polioptila attenboroughi) är en nyligen beskriven fågelart i familjen myggsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning 
Fågeln återfinns i Amazonområdet i Brasilien söder om Amazonfloden och väster om Madeirafloden. Den beskrevs så sent som 2013. Vissa behandlar den dock som underart till P. guianensis.

Status 
IUCN behandlar taxonet istället som underart till guyanamyggsnappare, varför den inte placeras i en egen hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar engelske programledaren David Attenborough.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Myggsnappare
Fåglar i neotropiska regionen